|-
|(84251)||2002 SG37|| align=right|16,0|| align=right|2,679|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|4,383||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84252)||2002 SL41|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,178|| align=right|16,70|| align=right|4,698||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84253)||2002 SG42|| align=right|16,6|| align=right|2,184|| align=right|0,052|| align=right|4,19|| align=right|3,227||MBA||28. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84254)||2002 SH42|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,165|| align=right|0,45|| align=right|5,168||MBA||28. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84255)||2002 SF45|| align=right|16,5|| align=right|2,721|| align=right|0,173|| align=right|2,78|| align=right|4,487||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84256)||2002 SO45|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|3,520||MBA||29. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84257)||2002 SU45|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,062|| align=right|5,76|| align=right|3,331||MBA||29. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84258)||2002 SW45|| align=right|15,3|| align=right|2,887|| align=right|0,097|| align=right|2,78|| align=right|4,905||MBA||29. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84259)||2002 ST46|| align=right|15,5|| align=right|3,078|| align=right|0,083|| align=right|9,72|| align=right|5,399||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84260)||2002 SP50|| align=right|16,0|| align=right|2,602|| align=right|0,138|| align=right|3,31|| align=right|4,198||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84261)||2002 SD51|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,166|| align=right|32,58|| align=right|4,560||MBA||16. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84262)||2002 SN54|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,148|| align=right|4,10|| align=right|3,650||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84263)||2002 TZ4|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|3,61|| align=right|3,665||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84264)||2002 TG5|| align=right|15,1|| align=right|2,993|| align=right|0,103|| align=right|10,81|| align=right|5,178||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84265)||2002 TO5|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,029|| align=right|3,34|| align=right|3,391||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84266)||2002 TS5|| align=right|17,2|| align=right|2,432|| align=right|0,166|| align=right|3,09|| align=right|3,792||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84267)||2002 TF6|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,125|| align=right|13,06|| align=right|4,585||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84268)||2002 TU7|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,171|| align=right|2,73|| align=right|3,557||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84269)||2002 TY7|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,073|| align=right|10,66|| align=right|5,429||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84270)||2002 TT8|| align=right|15,3|| align=right|2,967|| align=right|0,125|| align=right|11,33|| align=right|5,111||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84271)||2002 TU8|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,242|| align=right|3,90|| align=right|5,632||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84272)||2002 TH10|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,161|| align=right|3,63|| align=right|4,373||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84273)||2002 TF11|| align=right|16,4|| align=right|2,661|| align=right|0,107|| align=right|1,86|| align=right|4,340||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84274)||2002 TY13|| align=right|16,3|| align=right|2,253|| align=right|0,105|| align=right|2,79|| align=right|3,381||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84275)||2002 TF14|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,098|| align=right|22,03|| align=right|5,481||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84276)||2002 TX16|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,065|| align=right|11,55|| align=right|4,121||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84277)||2002 TZ16|| align=right|16,2|| align=right|2,651|| align=right|0,141|| align=right|8,19|| align=right|4,316||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84278)||2002 TR20|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,098|| align=right|10,57|| align=right|5,240||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84279)||2002 TS20|| align=right|16,5|| align=right|2,320|| align=right|0,072|| align=right|4,98|| align=right|3,533||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84280)||2002 TZ20|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,085|| align=right|4,40|| align=right|5,273||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84281)||2002 TS22|| align=right|16,8|| align=right|2,549|| align=right|0,164|| align=right|1,36|| align=right|4,068||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84282)||2002 TV23|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,006|| align=right|4,64|| align=right|3,755||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84283)||2002 TN24|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,198|| align=right|1,77|| align=right|3,723||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84284)||2002 TQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|5,48|| align=right|4,129||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84285)||2002 TB27|| align=right|15,7|| align=right|2,945|| align=right|0,117|| align=right|1,02|| align=right|5,054||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84286)||2002 TH27|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,201|| align=right|11,36|| align=right|4,558||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84287)||2002 TQ28|| align=right|14,7|| align=right|2,835|| align=right|0,137|| align=right|15,97|| align=right|4,774||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84288)||2002 TF29|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|3,36|| align=right|3,660||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84289)||2002 TK29|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,082|| align=right|10,20|| align=right|5,350||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84290)||2002 TA30|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,103|| align=right|9,33|| align=right|4,457||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84291)||2002 TC32|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,191|| align=right|1,65|| align=right|3,736||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84292)||2002 TO32|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,094|| align=right|4,23|| align=right|3,451||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84293)||2002 TR32|| align=right|16,8|| align=right|2,413|| align=right|0,192|| align=right|1,38|| align=right|3,747||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84294)||2002 TJ33|| align=right|16,1|| align=right|2,777|| align=right|0,099|| align=right|2,84|| align=right|4,626||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84295)||2002 TX33|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,061|| align=right|3,59|| align=right|3,435||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84296)||2002 TM36|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,174|| align=right|5,58|| align=right|4,182||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84297)||2002 TW36|| align=right|15,2|| align=right|3,174|| align=right|0,161|| align=right|5,42|| align=right|5,653||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84298)||2002 TB38|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,067|| align=right|5,43|| align=right|4,560||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84299)||2002 TS38|| align=right|15,3|| align=right|3,000|| align=right|0,083|| align=right|1,97|| align=right|5,195||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84300)||2002 TT38|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,034|| align=right|5,42|| align=right|4,484||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84301)||2002 TA39|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|5,74|| align=right|3,668||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84302)||2002 TB39|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,213|| align=right|4,05|| align=right|4,326||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84303)||2002 TX39|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,119|| align=right|6,93|| align=right|3,776||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84304)||2002 TB40|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,103|| align=right|9,91|| align=right|5,349||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84305)||2002 TH40|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|11,65|| align=right|4,121||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84306)||2002 TT40|| align=right|15,0|| align=right|3,026|| align=right|0,096|| align=right|3,11|| align=right|5,264||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84307)||2002 TU40|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,098|| align=right|7,21|| align=right|3,450||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84308)||2002 TV40|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,122|| align=right|6,97|| align=right|3,540||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84309)||2002 TW40|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,120|| align=right|10,18|| align=right|4,189||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84310)||2002 TD41|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,251|| align=right|13,25|| align=right|4,345||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84311)||2002 TE41|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,128|| align=right|5,85|| align=right|3,821||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84312)||2002 TH41|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,216|| align=right|9,52|| align=right|4,380||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84313)||2002 TP41|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,114|| align=right|4,57|| align=right|4,368||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84314)||2002 TQ41|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,136|| align=right|3,39|| align=right|3,348||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84315)||2002 TU41|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,237|| align=right|14,72|| align=right|4,444||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84316)||2002 TP43|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,131|| align=right|1,25|| align=right|5,288||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84317)||2002 TZ44|| align=right|15,3|| align=right|2,514|| align=right|0,124|| align=right|2,80|| align=right|3,984||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84318)||2002 TN45|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,147|| align=right|3,01|| align=right|3,567||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84319)||2002 TX45|| align=right|15,6|| align=right|2,892|| align=right|0,067|| align=right|1,98|| align=right|4,916||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84320)||2002 TU46|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,175|| align=right|2,68|| align=right|3,693||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84321)||2002 TB47|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,088|| align=right|7,94|| align=right|3,726||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84322)||2002 TZ47|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,104|| align=right|2,07|| align=right|4,455||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84323)||2002 TA48|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,225|| align=right|6,82|| align=right|3,596||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84324)||2002 TE48|| align=right|15,1|| align=right|3,156|| align=right|0,156|| align=right|4,95|| align=right|5,606||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84325)||2002 TC49|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,057|| align=right|16,81|| align=right|5,549||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84326)||2002 TZ49|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,091|| align=right|10,08|| align=right|5,197||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84327)||2002 TT50|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,179|| align=right|8,70|| align=right|4,466||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84328)||2002 TM51|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|7,46|| align=right|3,780||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84329)||2002 TU51|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,221|| align=right|1,80|| align=right|4,224||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84330)||2002 TA52|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|4,48|| align=right|3,530||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84331)||2002 TB53|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,123|| align=right|5,75|| align=right|4,214||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84332)||2002 TC53|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,113|| align=right|13,61|| align=right|4,537||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84333)||2002 TF53|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,160|| align=right|4,85|| align=right|4,534||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84334)||2002 TP53|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,145|| align=right|16,83|| align=right|5,406||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84335)||2002 TR53|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,105|| align=right|2,67|| align=right|4,057||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84336)||2002 TT53|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,157|| align=right|3,59|| align=right|4,213||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84337)||2002 TB54|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,158|| align=right|4,41|| align=right|3,450||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84338)||2002 TO57|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|7,27|| align=right|3,431||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84339)||2002 TR57|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,202|| align=right|9,98|| align=right|4,431||MBA||2. oktober 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|84340 Jos||2002 TO58|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,085|| align=right|2,66|| align=right|3,674||MBA||2. oktober 2002||Needville||J. Dellinger
|-
|(84341)||2002 TG64|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,152|| align=right|6,33|| align=right|4,150||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84342)||2002 TP64|| align=right|16,8|| align=right|2,235|| align=right|0,137|| align=right|6,33|| align=right|3,340||MBA||5. oktober 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(84343)||2002 TF65|| align=right|16,8|| align=right|2,440|| align=right|0,119|| align=right|6,06|| align=right|3,811||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84344)||2002 TM65|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,214|| align=right|9,73|| align=right|5,546||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84345)||2002 TO71|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,157|| align=right|8,89|| align=right|4,508||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84346)||2002 TQ71|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,187|| align=right|11,14|| align=right|4,429||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84347)||2002 TC72|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,148|| align=right|6,09|| align=right|3,513||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84348)||2002 TQ72|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,127|| align=right|4,11|| align=right|4,091||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84349)||2002 TF76|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,080|| align=right|6,26|| align=right|3,660||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84350)||2002 TA77|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,151|| align=right|3,47|| align=right|4,543||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84351)||2002 TE77|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,065|| align=right|2,31|| align=right|3,639||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84352)||2002 TW78|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,054|| align=right|9,92|| align=right|4,159||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84353)||2002 TU79|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,176|| align=right|5,98|| align=right|3,587||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84354)||2002 TE80|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,156|| align=right|14,27|| align=right|4,205||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84355)||2002 TY80|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,138|| align=right|7,01|| align=right|3,460||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84356)||2002 TG82|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,092|| align=right|6,41|| align=right|3,999||MBA||1. oktober 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84357)||2002 TH82|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|5,58|| align=right|3,678||MBA||1. oktober 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84358)||2002 TC83|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,224|| align=right|9,94|| align=right|3,513||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84359)||2002 TQ83|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,178|| align=right|5,49|| align=right|3,801||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84360)||2002 TW83|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,140|| align=right|13,43|| align=right|4,386||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84361)||2002 TE84|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,123|| align=right|7,25|| align=right|3,505||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84362)||2002 TQ90|| align=right|15,4|| align=right|2,719|| align=right|0,076|| align=right|5,39|| align=right|4,484||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84363)||2002 TO95|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,198|| align=right|10,63|| align=right|4,441||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84364)||2002 TN97|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,218|| align=right|15,04|| align=right|4,377||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84365)||2002 TC112|| align=right|15,2|| align=right|3,359|| align=right|0,109|| align=right|18,15|| align=right|6,154||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84366)||2002 TD112|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|7,39|| align=right|3,566||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84367)||2002 TL114|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,214|| align=right|13,66|| align=right|5,447||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84368)||2002 TE116|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,129|| align=right|13,82|| align=right|4,066||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84369)||2002 TU120|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,090|| align=right|11,10|| align=right|5,185||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84370)||2002 TW121|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,209|| align=right|21,37|| align=right|5,528||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84371)||2002 TY128|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,154|| align=right|7,04|| align=right|3,489||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84372)||2002 TK129|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|5,10|| align=right|3,363||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84373)||2002 TR129|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,072|| align=right|6,06|| align=right|3,810||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84374)||2002 TB132|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,109|| align=right|12,73|| align=right|4,143||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84375)||2002 TL135|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,076|| align=right|11,12|| align=right|5,499||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84376)||2002 TO135|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,194|| align=right|11,62|| align=right|4,026||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84377)||2002 TF136|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,122|| align=right|11,79|| align=right|4,515||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84378)||2002 TX137|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|7,08|| align=right|3,594||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84379)||2002 TB138|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,156|| align=right|6,88|| align=right|4,069||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84380)||2002 TJ138|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,153|| align=right|9,33|| align=right|4,039||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84381)||2002 TJ139|| align=right|14,0|| align=right|3,192|| align=right|0,194|| align=right|12,83|| align=right|5,702||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84382)||2002 TY139|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,172|| align=right|6,69|| align=right|4,677||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84383)||2002 TX142|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,110|| align=right|7,18|| align=right|3,554||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84384)||2002 TK143|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,213|| align=right|8,10|| align=right|4,639||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84385)||2002 TB144|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,240|| align=right|5,48|| align=right|4,072||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84386)||2002 TD144|| align=right|17,0|| align=right|2,252|| align=right|0,198|| align=right|5,61|| align=right|3,378||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84387)||2002 TA158|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,185|| align=right|18,87|| align=right|5,428||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84388)||2002 TD158|| align=right|14,4|| align=right|3,224|| align=right|0,074|| align=right|11,88|| align=right|5,789||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84389)||2002 TO160|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,139|| align=right|15,73|| align=right|4,274||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84390)||2002 TK161|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|13,05|| align=right|4,132||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84391)||2002 TS161|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,167|| align=right|14,53|| align=right|4,332||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84392)||2002 TV161|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|13,53|| align=right|3,579||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84393)||2002 TO162|| align=right|15,6|| align=right|2,709|| align=right|0,181|| align=right|13,01|| align=right|4,457||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84394)||2002 TD174|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,126|| align=right|7,15|| align=right|3,389||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84395)||2002 TL176|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|7,31|| align=right|3,708||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84396)||2002 TM176|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|9,07|| align=right|4,354||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84397)||2002 TP178|| align=right|14,6|| align=right|2,986|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|5,159||MBA||12. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84398)||2002 TC179|| align=right|13,8|| align=right|3,142|| align=right|0,129|| align=right|13,71|| align=right|5,568||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84399)||2002 TV179|| align=right|15,3|| align=right|3,008|| align=right|0,210|| align=right|11,43|| align=right|5,216||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84400)||2002 TX179|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,069|| align=right|14,18|| align=right|4,219||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84401)||2002 TZ179|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,162|| align=right|17,15|| align=right|4,702||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84402)||2002 TD180|| align=right|14,6|| align=right|2,459|| align=right|0,151|| align=right|11,14|| align=right|3,855||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84403)||2002 TA181|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,166|| align=right|10,09|| align=right|5,171||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84404)||2002 TB181|| align=right|13,1|| align=right|3,199|| align=right|0,113|| align=right|22,25|| align=right|5,722||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84405)||2002 TD181|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,299|| align=right|11,70|| align=right|4,069||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84406)||2002 TK181|| align=right|17,7|| align=right|2,454|| align=right|0,158|| align=right|1,21|| align=right|3,843||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84407)||2002 TU181|| align=right|14,8|| align=right|3,010|| align=right|0,199|| align=right|1,28|| align=right|5,221||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84408)||2002 TV181|| align=right|15,4|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|10,32|| align=right|4,298||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84409)||2002 TN183|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,076|| align=right|2,72|| align=right|3,579||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84410)||2002 TA187|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,212|| align=right|15,30|| align=right|5,507||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84411)||2002 TC187|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,200|| align=right|4,85|| align=right|4,106||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84412)||2002 TR188|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,108|| align=right|6,19|| align=right|3,469||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84413)||2002 TU191|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,188|| align=right|10,78|| align=right|4,269||MBA||5. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84414)||2002 TG195|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|7,76|| align=right|4,699||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84415)||2002 TL195|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,043|| align=right|2,09|| align=right|4,805||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84416)||2002 TU195|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,145|| align=right|12,93|| align=right|4,178||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|84417 Ritabo||2002 TE202|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,173|| align=right|11,30|| align=right|4,428||MBA||5. oktober 2002||Coddenham||T. Boles
|-
|(84418)||2002 TX206|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,083|| align=right|5,39|| align=right|5,218||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84419)||2002 TE207|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,077|| align=right|6,20|| align=right|3,643||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84420)||2002 TL207|| align=right|15,5|| align=right|3,193|| align=right|0,163|| align=right|3,84|| align=right|5,704||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84421)||2002 TT207|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,081|| align=right|3,19|| align=right|3,436||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84422)||2002 TN209|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,232|| align=right|11,44|| align=right|4,122||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84423)||2002 TQ209|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,290|| align=right|9,41|| align=right|4,600||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84424)||2002 TB210|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,110|| align=right|4,46|| align=right|5,543||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84425)||2002 TU215|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,144|| align=right|15,47|| align=right|4,298||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84426)||2002 TP218|| align=right|15,1|| align=right|2,412|| align=right|0,124|| align=right|6,25|| align=right|3,746||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84427)||2002 TQ222|| align=right|16,1|| align=right|2,690|| align=right|0,114|| align=right|2,43|| align=right|4,410||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84428)||2002 TJ223|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,129|| align=right|5,69|| align=right|3,709||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84429)||2002 TW223|| align=right|16,9|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|1,90|| align=right|3,540||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84430)||2002 TL224|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,085|| align=right|14,26|| align=right|3,769||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84431)||2002 TD225|| align=right|16,0|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|1,89|| align=right|5,122||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84432)||2002 TR226|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,095|| align=right|8,85|| align=right|5,148||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84433)||2002 TY226|| align=right|16,2|| align=right|2,639|| align=right|0,239|| align=right|14,96|| align=right|4,287||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84434)||2002 TD227|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|4,25|| align=right|4,042||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84435)||2002 TH227|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,190|| align=right|4,40|| align=right|4,217||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84436)||2002 TU228|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,108|| align=right|13,95|| align=right|4,398||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84437)||2002 TW231|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,143|| align=right|15,95|| align=right|4,229||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84438)||2002 TU233|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,066|| align=right|13,87|| align=right|4,168||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84439)||2002 TW233|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,234|| align=right|9,83|| align=right|5,316||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84440)||2002 TE234|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,122|| align=right|11,75|| align=right|4,383||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84441)||2002 TK235|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,216|| align=right|9,12|| align=right|3,844||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84442)||2002 TL235|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,201|| align=right|10,57|| align=right|4,382||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84443)||2002 TF236|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,161|| align=right|13,33|| align=right|4,305||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84444)||2002 TM238|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,20|| align=right|4,208||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84445)||2002 TZ239|| align=right|14,0|| align=right|3,227|| align=right|0,072|| align=right|12,98|| align=right|5,795||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84446)||2002 TN240|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,096|| align=right|13,33|| align=right|4,332||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84447)||2002 TU240|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,025|| align=right|10,35|| align=right|3,991||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84448)||2002 TX240|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,063|| align=right|12,14|| align=right|5,401||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84449)||2002 TA241|| align=right|15,0|| align=right|3,012|| align=right|0,130|| align=right|2,78|| align=right|5,227||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84450)||2002 TZ241|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,098|| align=right|5,29|| align=right|3,464||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84451)||2002 TP242|| align=right|15,7|| align=right|3,084|| align=right|0,085|| align=right|10,39|| align=right|5,415||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84452)||2002 TQ248|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,170|| align=right|3,04|| align=right|5,178||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84453)||2002 TU248|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,047|| align=right|7,05|| align=right|3,556||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84454)||2002 TN250|| align=right|14,9|| align=right|2,986|| align=right|0,090|| align=right|2,51|| align=right|5,158||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84455)||2002 TO250|| align=right|15,5|| align=right|3,135|| align=right|0,151|| align=right|2,23|| align=right|5,550||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84456)||2002 TR250|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,073|| align=right|1,36|| align=right|4,491||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84457)||2002 TY250|| align=right|15,2|| align=right|3,020|| align=right|0,089|| align=right|9,13|| align=right|5,249||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84458)||2002 TB251|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,100|| align=right|7,42|| align=right|3,537||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84459)||2002 TG251|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,038|| align=right|5,15|| align=right|4,222||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84460)||2002 TH254|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,043|| align=right|4,57|| align=right|3,338||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84461)||2002 TQ254|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,120|| align=right|11,36|| align=right|3,537||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84462)||2002 TW255|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,084|| align=right|7,40|| align=right|3,550||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84463)||2002 TZ255|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,118|| align=right|4,24|| align=right|4,256||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84464)||2002 TT256|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,020|| align=right|10,03|| align=right|5,466||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84465)||2002 TO257|| align=right|15,5|| align=right|2,865|| align=right|0,034|| align=right|3,04|| align=right|4,848||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84466)||2002 TV257|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|4,197||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84467)||2002 TX258|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,192|| align=right|3,92|| align=right|3,583||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84468)||2002 TY258|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,162|| align=right|3,60|| align=right|4,207||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84469)||2002 TL259|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,114|| align=right|4,96|| align=right|4,203||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84470)||2002 TB260|| align=right|16,5|| align=right|2,534|| align=right|0,140|| align=right|14,27|| align=right|4,033||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84471)||2002 TD260|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,047|| align=right|6,80|| align=right|4,543||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84472)||2002 TZ260|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,210|| align=right|6,05|| align=right|3,394||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84473)||2002 TP261|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,061|| align=right|6,34|| align=right|3,701||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84474)||2002 TX263|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,071|| align=right|7,05|| align=right|3,313||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84475)||2002 TJ264|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,078|| align=right|2,24|| align=right|4,187||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84476)||2002 TR264|| align=right|16,3|| align=right|2,706|| align=right|0,125|| align=right|8,34|| align=right|4,450||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84477)||2002 TF265|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,039|| align=right|9,44|| align=right|3,409||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84478)||2002 TC266|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,228|| align=right|1,59|| align=right|4,327||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84479)||2002 TK266|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|14,93|| align=right|4,015||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84480)||2002 TM266|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,265|| align=right|11,14|| align=right|3,494||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84481)||2002 TB267|| align=right|13,9|| align=right|2,722|| align=right|0,210|| align=right|15,55|| align=right|4,490||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84482)||2002 TW267|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,239|| align=right|13,36|| align=right|4,054||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84483)||2002 TU269|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,094|| align=right|4,37|| align=right|3,220||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84484)||2002 TY270|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,057|| align=right|13,63|| align=right|4,228||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84485)||2002 TY273|| align=right|16,5|| align=right|2,255|| align=right|0,065|| align=right|5,29|| align=right|3,386||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84486)||2002 TY275|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,061|| align=right|6,21|| align=right|3,486||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84487)||2002 TZ275|| align=right|16,4|| align=right|2,697|| align=right|0,161|| align=right|2,71|| align=right|4,429||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84488)||2002 TV276|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,052|| align=right|4,13|| align=right|4,519||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84489)||2002 TT277|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,201|| align=right|3,44|| align=right|4,158||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84490)||2002 TK280|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,631||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84491)||2002 TR280|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,105|| align=right|5,73|| align=right|3,431||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84492)||2002 TF281|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|4,40|| align=right|3,648||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84493)||2002 TK282|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|7,37|| align=right|3,376||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84494)||2002 TT282|| align=right|14,8|| align=right|2,880|| align=right|0,142|| align=right|10,33|| align=right|4,886||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84495)||2002 TC283|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|8,01|| align=right|4,218||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84496)||2002 TJ283|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,097|| align=right|8,26|| align=right|3,393||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84497)||2002 TR283|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,202|| align=right|9,93|| align=right|5,344||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84498)||2002 TB284|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,132|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84499)||2002 TE285|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,132|| align=right|6,79|| align=right|3,663||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84500)||2002 TG285|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,202|| align=right|4,55|| align=right|4,044||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov